Велике богиње
 Овчије богиње
 Мале богиње